Abû Zayyan II (en arabe algérien  , Abu Zeyyan āt-thani, en berbère  , Abu Zeyyan wiss sin), de son vrai nom Mohamed Ben Abou Hammou régna sur le royaume zianide de Tlemcen entre novembre/décembre 1393 (année hégirienne 796) à 1398 (année hégirienne 801), année où il meurt chassé du trône par son frère Abū Muḥammad ʿAbd Allāh.

Références

Bibliographie

Voir aussi 

 Abdalwadides
 Tlemcen
 Siège de Tlemcen (1299-1307)
Zianides
Personnalité de l'histoire algérienne